Името Къпиново носят две български села:

 Къпиново (Област Велико Търново)
 Къпиново (Област Добрич)